Hokejista Jan Marek může být:

 Jan Marek (hokejový brankář) (* 1947) – český hokejový brankář
 Jan Marek (hokejový útočník) (1979–2011) – bývalý český profesionální hokejový útočník